Gaudian ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gaudian, Schwerverletzter an der Berliner Mauer, siehe Chris Gueffroy
 Werner Gaudian (* 1934), deutscher Ingenieur und Politiker (SED)